Села:
 Чернещина — Полтавська область, Полтавський район, Диканська селищна громада (до 2020 року — Диканський район)
 Чернещина — Полтавська область, Полтавський район, Котелевська селищна громада (до 2020 року — Котелевський район)
 Чернещина — Харківська область, Борівський район
 Чернещина — Харківська область, Зачепилівський район
 Чернещина — Харківська область, Краснокутський район
 Чернещина — Черкаська область, Золотоніський район

 Чернещина — колишнє село Решетилівського району Полтавської області, зняте з обліку рішенням Полтавської обласної ради від 23 травня 2013 року